Государственный герб Республики Карелия (; ) — государственный символ Республики Карелия. 

Принят Верховным Советом Республики Карелия XII созыва 25 октября 1993 года. Уточнён 5 октября 2001 года.

В Государственный геральдический регистр Российской Федерации не внесён.

Описание

История

Первые гербы 
Впервые герб появляется в XVI веке, когда карельская земля принадлежала Швеции.

В Российской империи 
Упоминание о Корельской земле присутствует в царском титуле («князь Корельский») после Ништадтского мирного договора. После этот герб стал использоваться и как титульный российским императором. Титульный карельский герб на базе шведского создан Франциском Санти:  

Обычно в российской версии герба обе руки были в латах. Между вооруженными руками иногда изображалась одна, а иногда две короны.

Герб Карелии украшал гербы Купиосской и Санкт-Михельской губерний Великого княжества Финляндского. После провозглашения независимости Финляндии он стал основой для гербов различных административно-территориальных единиц Финской Карелии.

Северо-Карельское государство 
В годы гражданской войны на севере Карелии недолгое время существовало Временное правительство Архангельской Карелии (другие названия: Временное правительство Беломорской Карелии, Ухтинское правительство, Toimikunta). Возникло оно летом 1919 года в селе Ухта (теперь поселок Калевала). 21 марта 1920 года это правительство созвало съезд представителей северных карельских волостей.

Разработанный А. Галлен-Каллела герб представлял собой изображение чёрного медведя с сучкорезом (в современных описаниях используется финское название "весури") в лапе в пересечённом червленью и зеленью щите. Над медведем виднелись искры северного сияния, под ним - цепь. Щит венчал традиционный головной убор лесорубов "кукель" (kukkeli).

Советские варианты

Современный вариант 
В ноябре 1991 года Карельская АССР была преобразована в Республику Карелию. 27 ноября Президиум Верховного Совета Республики Карелия принял постановление об изменении государственной символики и о проведении конкурса на новый герб, флаг и гимн Карелии. 15 декабря 1991 года было принято постановление Президиума Верховного Совета Республики Карелия об условиях конкурса и о составе конкурсной комиссии. Предполагалось провести конкурс на флаг и герб республики с 1 февраля по 30 апреля 1992 года.

К маю 1992 года в конкурсную комиссию поступило 60 проектов флага и 20 — герба. В этот период в республике шли острые дискуссии о гербе и флаге.

28 сентября 1993 года, без широкой огласки, Верховный Совет Республики Карелия принял в качестве Государственного герба Республики Карелия доработанный проект графика Ю. С. Нивина.

В основу принятого варианта был положен герб Ухтинской республики (1920—1922), созданный финским художником Аксели Галленом-Каллелой, однако отличается фон щита — в современном варианте использованы цвета флага Республики Карелия, унаследованные от флага Карело-Финской ССР, а также добавлены элементы карельского национального орнамента.

Один из немногих гербов в России, состоящий из испанского, а не французского щита.

См. также 
 Флаг Республики Карелия
 Гимн Республики Карелия
 Гербы районов Республики Карелия

Примечания

Литература 
 Ведомости Верховного Совета Республики Карелия. 1994. — № 1—2.
 Пашков А. М. Гербы и флаги Карелии. — Петрозаводск, 1994.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. — С. 266—267 —400 с. — ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1).

Ссылки 
 Герб Карелии  (heraldicum.ru).
 Гербы Карелии .
 Историческая справка об официальных символах Республики Карелия .
 Положение о государственном гербе Республики Карелия .
 О карельском гербе и его создателе.

Гербы, не внесённые в ГГР РФ
Гербы с изображением медведей
Гербы с изображением восьмиконечных звёзд
Гербы с изображением ели
Гербы с изображением сосны